Malsta kan syfta på

 Malsta, Hudiksvalls kommun – en småort i Rogsta socken i Hudiksvalls kommun
 Malsta, Norrtälje kommun – en kyrkby i Malsta socken i Norrtälje kommun